Натуральне число 1278
 1278 рік до нашої ери
 1278 рік нашої ери